Амазонский дикобраз () — грызун семейства американских дикобразов (Erethizontidae).

Описание 
Длина тела составляет до 46 см, хвост длиной до 10 см. Окрас тела от коричневого до чёрного цвета, на носу — белая полоса. Особенностью этого вида является очень короткий хвост, менее 35 % длины тела, к тому же, он не цепкий. Вибриссы чёрные, тело густо покрыто иглами. Длина игл составляет до 10 см. Спина от чёрно-коричневого до почти чёрного окраса, основание игл от жёлтого до оранжевого цвета. Брюхо, подбородок и горло светло-коричневые с меньшими иглами. Хвост и ноги от тёмно-серого до чёрного цвета. Зубная формула: .

Распространение 
Этот вид обитает в западных, центральных и восточных Кордильерах Колумбии на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря, и на восточных склонах Анд в Эквадоре. Живёт в горных девственных лесах или немного изменённых лесах.

Образ жизни 
Ведёт ночной, древесный и одиночный образ жизни, вероятно, питается растительностью.

Примечания

Литература 
 John Frederick Eisenberg, Kent Hubbard Redford — Mammals of the Neotropics: The central neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil / University of Chicago Press, 1999, p. 451

Животные, описанные в 1865 году
Цепкохвостые дикобразы
Млекопитающие Южной Америки